Morong (Bataan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bataan;
 Morong (Rizal), een gemeente in de Filipijnse provincie Rizal;
 Morong (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Luzon.